Mistrzostwa Europy w Pływaniu 1983 – 16. edycja mistrzostw Europy w pływaniu, które odbyły się w dniach 22–27 sierpnia 1983 roku w kompleksie pływackim w Foro Italico. Oprócz konkurencji pływackich przeprowadzonych na basenie 50-metrowym zawodnicy rywalizowali także w skokach do wody, pływaniu synchronicznym i piłce wodnej. Na mistrzostwach zadebiutowała sztafeta kobiet 4 × 200 metrów stylem dowolnym.

Reprezentantki NRD po raz drugi z rzędu wygrały wszystkie konkurencje pływackie. Oprócz tego zdobyły także wszystkie srebrne medale w konkurencjach indywidualnych w pływaniu.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Pływanie synchroniczne

Kobiety

Piłka wodna

Mężczyźni

Bibliografia 
 Wyniki Mistrzostw Europy w Pływaniu 1983 

1983 w sporcie
Mistrzostwa Europy w pływaniu
Sport w Rzymie
1983 we Włoszech